Ducroux est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Étienne Decroux (1898-1991), acteur et mime français ;
 Maximilien Decroux (1930- ), acteur, mime et chorégraphe français.

Patronyme français